Rumunjska:
 Bicaz (rijeka)
 Kanjon Bicaz
 Bicaz (Neamţ, Rumunjska) grad u županiji Neamţ